Ireton :

 Ireton est une ville en Iowa aux États-Unis

Patronymes 
 Albert Ireton (1879-1947), tireur à la corde et boxeur britannique
 Henry Ireton (1611-1651), général de la New Model Army